Donatus (letterlijk begiftigd, begenadigd) is een veelgebruikte Latijnse eigennaam. De naam kan verwijzen naar:
Donatianus van Reims, de zevende bisschop van Reims (4e eeuw)
Donatus van Münstereifel, heiligverklaarde Romeinse soldaat (2e eeuw?)
Donatus van Arezzo, heilige (? - 362?)
Aelius Donatus, Romeins grammaticus (4e eeuw)
Tiberius Claudius Donatus, Romeins filoloog en tekstcriticus (4e eeuw)
Donatus Magnus, ook: Donatus van Casae Negrae, bisschop van Carthago en naamgever van het Donatisme, een christelijk schisma in Noord-Afrika (4e / 5e eeuw)
Donatus van Besançon, heilige en bisschop van Besançon van 624 tot 660

Zie ook
San Donato